Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mel Purcell che ha battuto in finale Gilles Moretton 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (semifinali)
 Fritz Buehning (semifinali)
 Mel Purcell (campione)
 Sammy Giammalva (primo turno)

 Terry Moor (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Butch Walts (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1981